Selters steht für:

 Selterswasser, ein Mineralwasser
 der Selters-Trachyt, ein Naturstein

Selters ist der Name folgender Gemeinden bzw. Gemeindeteile:

 Selters (Westerwald), Stadt im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Selters (Westerwald), Verbandsgemeinde im Westerwaldkreis
 Selters (Taunus), Gemeinde im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Gemeindeteile:

 Selters (Löhnberg), Gemeindeteil von Löhnberg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Selters (Ortenberg), Stadtteil von Ortenberg, Wetteraukreis, Hessen
 Oberselters, Stadtteil von Bad Camberg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen